Крэмп () — английская фамилия.

Известные носители 
 Крэмп, Ричард — британский игрок в боулз, чемпион Великобритании (1953).
  (род. 1929) — британский археолог, профессор Даремского университета (1971—1990), президент Британского археологического совета (1989—1992) и Королевского общества древностей (2001—2004).
 Крэмп, Стивен (род. 1957) — австралийский автогонщик, серебряный медалист Австралийского водительского чемпионата (1995)
  (1913—1987) — британский орнитолог, лауреат Премии Стэмфорда Раффлза Зоологического общества Лондона (1977), президент (1979—1983) и обладатель медали (1984) Британского союза орнитологов.
  (род. 1947) — британская прыгунья в воду, участница летних Олимпийских игр (1964), чемпионка Великобритании по прыжкам в воду с вышки (1964—1966).
  (1876—1933) — британский общественный и политический деятель, председатель исполкома Социалистического рабочего интернационала (1924—1925), президент Международной федерации транспортных рабочик (1925—1933), председатель ежегодной конференции Лейбористской партии (1924—1925).

См. также